Onderdistrict in Indonesië
 Ciomas (Serang), een onderdistrict van het regentschap Serang in de provincie Bantam
 Ciomas (Bogor), een onderdistrict van het regentschap Bogor in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Ciomas (Bantarkawung), een plaats in het regentschap Brebes in de provincie Midden-Java
 Ciomas (Ciomas), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Ciomas (Panjalu), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Ciomas (Sukahaji), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
 Ciomas (Tenjo), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java